Ацама́з Влади́мирович Мако́ев (, ) — советский и российский композитор, пианист, дирижёр, музыкально-общественный деятель, педагог. Председатель Правления Союза композиторов Республики Северная Осетия-Алания с 1996 года, секретарь Союза композиторов России с 2006 года. Художественный руководитель и директор Северо-Осетинской государственной филармонии с 2000 года.

Заслуженный деятель искусств РФ (1995). Трижды лауреат Государственной премии РСО Алания им. К. Л. Хетагурова (1992, 2002, 2007). Член Союза композиторов СССР с 1989 года. Лауреат Национальной премии «Яблоко нартов» (2008).
Лауреат премии имени Д.Шостаковича (2022).

Автор 5 симфоний, 2 опер, 3 мюзиклов, 4 концертов, многочисленных произведений вокальной, хоровой, камерной и программной музыки, музыки к кинофильмам и более чем к 50 спектаклям.

Биография 
Родился 15 февраля 1957 года в г. Беслан Северо-Осетинской АССР.

В 1966—1972 гг. обучался в Музыкальную школе им. П. И. Чайковского г. Орджоникидзе.

В 1972—1976 гг. обучался на фортепианном отделении Орджоникидзевского музыкального училища.

В 1976—1979 гг. обучался в Ленинградской консерватории на фортепианном факультете.

В 1981—1983 гг. — служба в ВС СССР.

В 1984—1988 гг. обучался в Ереванской консерватории на факультете композиции. Окончил в 1988 г.

В 1986—1998 гг. заведующий музыкальной частью Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. В. Тхапсаева

В 1989 году принят в Союз композиторов СССР.

С 1996 года председатель Правления Союза композиторов Республики Северная Осетия-Алания.

В 1996 году назначен художественным руководителем Северо-Осетинской государственной филармонии. С 2000 года назначен директором-художественным руководителем.

Семья 
 Мать — Раиса Николаевна Макоева, педагог
 Супруга — Залина Колиева
 3 дочери

Произведения 
Оперы
 «Аланы», в двух актах, либретто В. Гутнова, 1990
 «Кики, танцуй!», одноактная, либретто М. Мурадян, 2001

Балеты
 «Парад планет», в двух актах, на либретто И. Иоанисян и А. Кондрашиной, 1987

Мюзиклы
 «Я подарю тебе целый мир», либретто С. Песьякова, 1981
 «Десант в Эльхоре», либретто Ю. Боциева, 1985
 
Симфонии
 Симфония-концерт № 1 «Хроника года», 1993
 Симфония-реквием № 2 «Кармадон», в 4-х частях, 2002
 Симфония № 3 «Последний сон разума», 2006
 Симфония № 4 «Моя Родина — Беслан», в 3 частях, 2007
 Симфония № 5 «Провинциальная», 2009

Вокально-симфонические
 Кантата «Чьё у памяти лицо…» для детского хора и симфонического оркестра, 1985
 «Ода братству», на стихи Ирины Гуржибековой, 1996

Для оркестра
 Симфоническая поэма, 1985
 Симфоническая поэма «Театр», памяти Соломона Таутиева, 1997
 «Ночная фантазия», памяти Эдварда Грига, 1997
 «Молитва», фантазия для симфонического оркестра, 1998
 "Симфоническая поэма «Мог ли я молчать?», 2012

Хоровые
 «Музыкант — крылатый ветер», для детского хора, 1981
 «Благословенна, вечна будь Земля» поэма для детского хора в 2-х частях, 1981

Концерты
 Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром, 1986
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 1988
 Концерт для фортепиано с оркестром № 2
 Концерт для фортепиано с оркестром № 3, в 4-х частях, 2006

Для фортепиано
 «Полифоническая тетрадь», цикл пьес, 1988
 «Мимолётности», цикл пьес, 1993
 «Музыка сна», цикл пьес, 1996
 «Элегия-ре», 1996

Для голоса
 «Кӕм дӕр ирон лӕппутӕ зарынц», цикл песен на стихи К. Ходова, Ш. Джигкаева, А. Чеджемова, 1978
 2 романса для голоса и фортепиано на стихи К. Л. Хетагурова, 1981
 "Песни об умерших детях ", цикл песен на стихи Ф. Цаликова, 2007

Музыка к фильмам
 «Переход», режиссёр-постановщик Р. Гаспарянц, 1981
 «И оглянулся путник», режиссёр-постановщик И. Бурнацев, 1985
 «Возвращение Урузмага», режиссёр-постановщик И. Бурнацев, 1986
 «Человек в зелёном кимоно», режиссёры-постановщики Б. Кантемиров, Т. Каргаев, 1990
 «Горец», режиссёр-постановщик М. Джусоев, 1992
 «Думай о вечности», режиссёр-постановщик М. Мерденов, 2006

Награды 
 Заслуженный деятель искусств РФ (1995)
 Заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия-Алания
 Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия (2012)
 Три Государственные премии РСО-Алании им. К. Л. Хетагурова (1992, 2002, 2007)
 Национальная премия «Яблоко нартов» (2008)

Примечания

Ссылки 
Видеоматериалы
  // Иринформ (03.06.2013)
  // «Осетия-Ирыстон» (16.08.2020)
  // «Осетия-Ирыстон» (28.05.2021)

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Выпускники Ереванской консерватории
Персоналии:Северо-осетинский театр им. В. В. Тхапсаева
Лауреаты премии имени Коста Хетагурова (Северная Осетия)
Заслуженные деятели искусств Республики Северная Осетия-Алания
Заслуженные деятели искусств Республики Ингушетия